Jour d'été () kan avse:

Un Jour d'été – den franska sångerskan Amel Bents debutalbum från 2004
Lac des Jours d'Été – sjö i Kanada
Sommardag – målning av Berthe Morisot, i original Jour d'été